Venustiano Carranza (1859–1920), ex-presidente do México

Localidades 
 Venustiano Carranza (Chiapas), município do estado mexicano de Chiapas
 Venustiano Carranza (Cidade do México), demarcação territorial da Cidade do México

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos